Teoria pokoleń Mannheima – socjologiczna teoria pokoleń
 Teoria pokoleń Straussa-Howe’a – koncepcja historii, według której pokoleniom wychowanym w określonej fazie cyklu przypisane są specyficzne cechy.